Sugiura ist der Familienname folgender Personen:

 Asami Sugiura (* 1985), japanische Schauspielerin und Erotikmodell
 Fumiya Sugiura (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Hinako Sugiura (1958–2005), japanische Mangaka 
 Sugiura Jūgō (1855–1924), japanischer Erzieher und Denker
 Kōhei Sugiura (* 1933), japanischer Gfrafikdesigner
 Kyōhei Sugiura (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Masahiro Sugiura (* 1936), japanischer Molekulargenetiker
 Norio Sugiura (* 1942), japanischer Shibari-Fotograf
 Sugiura Mimpei (1913–2001), japanischer Literaturkritiker
 Rikito Sugiura (* 2002), japanischer Fußballspieler
 Sugiura Shigeo (1917–1988), Schwimmer aus Japan